Сержи Белбел (; род. , ) — каталанский , , .

Биография 
Изучал романскую филологию в университете Барселоны. Дебютировал пьесой «Калейдоскопы и маяки нынешнего дня» (1986, премия «Маркиз де Брадомин»). С 1988 преподает в Театральном институте Барселоны. Поставил в Национальном театре Каталонии пьесы Кальдерона, Мольера, Гольдони, Мариво, Эдуардо де Филиппо, Беккета, Перека, Бернара-Мари Кольтеса и др.

Драмы 
 1986: Caleidoscopis i fars d’avui
 1987: Minim-mal show
 1988: Ópera
 1989: Elsa Schneider
 1989: En companyia d’abisme
 1990: Tàlem
 1991: Carícies (экранизирована)
 1993: Després de la pluja
 1994: Morir (экранизирована)
 1997: Homes
 1999: El temps de Plank
 2005: Forasters
 2007: A la Toscana

Публикации на русском языке 
 Ласки: Десять сцен и эпилог. / Пер. И. Глущенко // Барселонские премьеры. — , 1994. — С. 219—260.
 Супружеское ложе. / Пер. И. Глущенко // Суфлер, 1995, № 2. — С. 3—31.

Признание 
Пьесы Белбела идут во многих странах мира. Национальная премия Испании за драматургию (1996), премия Мольера (1999), Национальная театральная премия (2000) и др. награды. С 2005 — директор Национального театра Каталонии.

Примечания

Ссылки 
 
 Страница в IMDB

Каталанские писатели